Кищенков Леонид Иванович (, Ширяево — 22 июня 1975, Ростов) — советский художник и скульптор.

Биография 
Учился в ВХУТЕМАС-е с 1921 по 1925 годы. Член общества ОСТ (заявление от 8 марта 1926 года). Участвовал в выставках ОСТ-а под псевдонимом ЛИК.

Работы в музеях: Ростовский кремль (музей-заповедник), город Ростов.

Семья 
Отец Кищенков Иван Михайлович (1880—1964) — русский советский поэт и писатель, резчик по дереву.

Выставки 
 1926 — ВТОРАЯ ВЫСТАВКА МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ХУДОЖНИКОВ-СТАНКОВИСТОВ (ОСТ), Москва
 1927 — 3-я ВЫСТАВКА КАРТИН, РИСУНКОВ, СКУЛЬПТУРЫ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ХУДОЖНИКОВ-СТАНКОВИСТОВ (ОСТ), Москва
 1928 — 4-я ВЫСТАВКА КАРТИН, РИСУНКОВ И СКУЛЬПТУРЫ ОСТ, Москва

Литература 
 Костин В. ОСТ (Общество станковистов). Художник РСФСР, Ленинград, 1976. — с.99, 151, 153, 155.
 Шелехова А. А. Ростовский художник Леонид Иванович Кищенков // История и культура Ростовской земли: Материалы научной конференции. 2012. Ростов, 2013. С. 414 – 422.
 

Художники СССР